Serrat ist der Familienname folgender Personen:
 Antonio Serrat Seoane (* 1995), spanischer Triathlet
 Fabienne Serrat (* 1956), französische Skirennläuferin
 Joan Manuel Serrat (* 1943), katalanischer Liedermacher
 Jordi Serrat (1931–2011), spanischer Schauspieler
 Maria Serrat i Martín, katalanische Kulturmanagerin
 Raimundo Serrat († 1163), Abt von Fitero

Sonstiges:
 Serrat-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika
 El Serrat, Ortsteil der Gemeinde Ordino im Fürstentum Andorra

Siehe auch:
 Serra